Абдуррахман ибн Хасан ()

 Абдуррахман ибн Хасан аль-Джабарти (1754, Каир — 1826) — египетский историк, автор хроники «Удивительная история прошлого в жизнеописаниях и хронике событий».
 Абдуррахман ибн Хасан Аль аш-Шейх (1779—1869) — исламский богослов из рода Аль Шейх, занимал должность кадия городов Эд-Диръия и Эр-Рияд.